Рохелио Габриэль Фунес Мори (; 5 марта 1991, Мендоса, Аргентина) — аргентинский и мексиканский футболист, нападающий клуба «Монтеррей» и сборной Мексики. Также провёл 1 матч за сборную Аргентины. Его брат-близнец Рамиро, тоже футболист.

Карьера 
Футбольная карьера Рохелио началась в клубе «Ривер Плейт». Впервые он надел бело-красную футболку 6 декабря 2009 года в матче против «Велес Сарсфилда». Дебют для новичка «миллионеров» сложился удачно — клуб выиграл со счетом 3:1. Свой первый гол за клуб он забил в выездном матче против «Тигре» через две недели после своего дебюта.

9 мая 2010 года сделал свой первый в карьере хет-трик в матче против «Расинга». Рохелио забил голы за 24 минуты, при этом он прервал свою 11-матчевую безголевую серию.

В первой игре Апертуры 2010 против того же «Тигре» 19-летний форвард отличился с передачи Ариэля Ортеги. Таким образом, он забил 3 гол в ворота клуба из пригорода Буэнос-Айреса. В третьем туре Апертуры, против «Индепендьенте», Фунес Мори сделал первый в своей карьере дубль, причем оба гола он забил во втором тайме, а «Ривер» одержал победу со счетом 3:2. Четвёртый же гол в Апертуре аргентинец забил в ворота «Арсенала».

После возвращения «миллионеров» в элиту аргентинского футбола, Рохелио сделал второй дубль в своей карьере в матче против того же «Арсенала». Это случилось 30 сентября 2012 года.

Достижения 
 Чемпион Португалии: 2013/14
 Обладатель Кубка Португалии: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Статистика на BDFA
 Профиль на Football Lineups
 Профиль на ESPN

Футболисты Аргентины
Футболисты Мексики
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Монтеррей»